Goldküste steht für

 Goldküste (Kolonie), eine britische Kolonie auf dem Gebiet des heutigen Ghana
 Goldküste (Westafrika), historische Bezeichnung für einen Küstenabschnitt in Westafrika
 Goldküste (Schweiz), wohlhabende Region am Nordostufer des Zürichsees, von Zürich aus gesehen am linken Ufer
 Goldküste (China), eine Küstenregion am Pazifik in China
 Goldküste, Name für die Amüsiermeile an der Schiffbrücke (Flensburg)

Siehe auch:
 Gold Coast (englisch)
 Costa Daurada (katalanisch), ein Küstenstreifen in Nordost-Spanien
 Côte d’Or (französisch)
 Costa de Oro (spanisch)